Folkhögskolan i Halmstad är en filial till Katrinebergs folkhögskola. Folkhögskolan är belägen på Lilla Torg i centrala Halmstad. Verksamheten bedrivs på 3:e våningen i "Gamla Telegrafen". Skolan har en maxgräns på 45 elever per läsår, vilket gör den till en liten och gemytlig skola. På Folkhögskolan i Halmstad kan man läsa allmän linje. Folkhögskolans allmänna linje går man för att börja eller komplettera tidigare studier på gymnasienivå. Man kan också studera som en förberedelse för arbetslivet eller skaffa behörighet till högskolestudier. Man kan välja mellan följande ämnen: Svenska med litteratur, engelska, matematik, religionskunskap, samhällskunskap, historia, naturkunskap, psykologi, internationella relationer. Skolan följer Gy11 och det finns motsvarande gymnasiets 1-, 2- och 3-kurser (tidigare A-, B- och C-kurser). Undervisningen sker i små grupper. 

Skolans slogan är "Den lilla skolan med det stora hjärtat".

Externa länkar 
 Folkhögskolan i Halmstad på Facebook
 Folkhögskolan i Halmstad - Region Halland

Svenska folkhögskolor knutna till kommuner och landsting
Utbildning i Halmstad